Pino ist ein männlicher Vorname. Zur Bedeutung siehe Pino (Vorname).

Pino ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Pino (* 1956), spanischer Radrennfahrer
 Arklon Huertas del Pino (* 1994), peruanischer Tennisspieler
 Arthur Georg Pino von Friedenthal (1843–1930), österreichischer General
 Carlos Castilla del Pino (1922–2009), spanischer Psychiater
 Conner Huertas del Pino (* 1995), peruanischer Tennisspieler
 Danny Pino (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Domenico Pino (1760–1826), italienischer General in napoleonischen Diensten
 Eduardo José Castillo Pino (* 1970), ecuadorianischer Geistlicher, Erzbischof von Portoviejo
 Felix Pino von Friedenthal (1825–1906), österreichischer Beamter und Politiker
 Geovani del Pino (1942–2016), kubanischer Musiker
 Ismael Moreno Pino (1927–2013), mexikanischer Anwalt, Diplomat und Autor
 Javier del Pino (* 1964), spanischer Journalist und Hörfunkmoderator
 Jeffrey Pino (1954–2016), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Joaquín del Pino Sánchez de Rojas (1729–1804), spanischer Politiker
 Juan Pablo Pino (* 1987), kolumbianischer Fußballspieler
 Lucas Pino (* 1987), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marco Pino (~1525–~1587), italienischer Maler
 Mario Pino (* 1952), chilenischer Geologe
 Mario Belli Pino (* 1956), peruanischer Schachspieler
 Nasta Pino (1934–2017), estnische Schriftstellerin
 Nico Pino (* 2004), chilenischer Rennfahrer
 Oscar Pino Hinds (* 1993), kubanischer Ringer
 Óscar Pino Santos (1928–2004), kubanischer Diplomat
 Rafael del Pino (1920–2008), spanischer Bauunternehmer
 Santiago Pino (* 1931), uruguayischer Fußballspieler
 Teodoro Enrique Pino Miranda (1946–2020), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Huajuapan de León
 Teofilo Pino (* 1979), chilenischer Biathlet
 Tyronne Gustavo del Pino Ramos (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Wilfredo Pino Estévez (* 1950), kubanischer Geistlicher, Erzbischof von Camagüey
 William Pino (* ?), italienischer Tänzer
 Yeremi Pino (* 2002), spanischer Fußballspieler

Pino bezeichnet:
 Pino (Korsika), Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Pino (Unternehmen), ein Unternehmen der Alno AG
 PINO Pharmazeutische Präparate, ein 1904 gegründetes Unternehmen der Familie Schwarzkopf für therapeutische Hilfsmittel
 Koseform des italienischen Vornamens Giuseppe
 Figur aus der niederländischen Version der Fernsehserie Sesame Street, siehe Sesamstraße #International
 Pino d’Asti, eine italienische Gemeinde in der Provinz Asti, Region Piemont
 Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, eine ehemalige Gemeinde in der Provinz Varese, Italien
 Pino Torinese, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Region Piemont

Siehe auch:

 Pinos Altos Creek, Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Pinno
 Pinot
 Pinault

Abkürzung